Мидзутани — фамилия. Известные носители:
 Мидзутани, Дзюн (род. 9 июня 1989 года) — японский игрок в настольный теннис.
 Мидзутани, Ику
 Мидзутани, Юко